14-й Панамериканский чемпионат по гандболу  среди мужчин прошёл в Чили с 22 по 26 июня 2010 года. 

Турнир является отборочным к чемпионату мира 2011. Три лучшие команды участвуют на чемпионате.

Соревнование 
 Время начала матчей указано местное (UTC-4).

Групповой этап

Группа A

Группа B

Классификация

Матчи за 5-8 места

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Плей-офф

Полуфинал 

Полуфинал между Аргентиной и Кубой был приостановлен в 29:38 при счёте 17:8 из-за угрозы взрыва. Было принято решения считать игру законченной и не доигрывать или переигрывать её.

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Турнир на сайте Панамериканской федерации гандбола  

2010
2010 год в гандболе
Спорт в Чили в 2010 году
Июнь 2010 года
Панамериканские чемпионаты в Чили